

Населені пункти та їхні частини
 Мілін — село в гміні Меткув Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Мілін — село в гміні Крамськ Конінського повіту Великопольського воєводства
 Мілін — частина села Старосцин у гміні Камйонка Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Мілін — частина села Чисте в гміні Сохачев Сохачевського повіту Мазовецького воєводства

Примітки